Il doppio del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Krasnorutskiy e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale Diego Junqueira e Vladimir Obradovic 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Konstantinos Economidis /  Oliver Marach (primo turno)
 Alexander Krasnorutskiy /  Aleksandr Kudrjavcev (Campioni)

 Hugo Armando /  Gustavo Marcaccio (semifinali)
 Ivan Dodig /  Adam Vejmelka (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2007